Шерлинг — фамилия. Известные носители:

 Шерлинг, Мирон Абрамович (1880—1958) — фотохудожник.
 Шерлинг, Юрий Борисович (род. 1944) — советский и российский театральный режиссёр, хореограф и балетмейстер.